Тру́ново — деревня в городском округе Семёновский. Входит в состав Пафнутовского сельсовета.

Описание 
Расположена в 4 км от административного центра сельсовета — Пафнутово и 58 км от областного центра — Нижнего Новгорода.

География 
Деревня расположена в лесистой местности, неподалёку от старообрядческого скита Смольяны.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский